1. division i ishockey 1994-95 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1994-95. Turneringen bestod af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

To hold kvalificerede sig til kvalifikationsspillet om oprykning til Eliteserien 1995-96: Gladsaxe SF og Århus IK. Det lykkedes imidlertid ikke for nogen af disse hold at sikre sig oprykning til Eliteserien.

Resultater og stillinger 

De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 16. januar, 30. januar, 6. februar, 20. februar, 27. februar og 6. marts 1995.

Noter 

1994-95
Ishockey i 1994
Ishockey i 1995